Krasnyj Jar – centro abitato del Territorio dell'Altaj, situato nell'Alejskij rajon
 Krasnyj Jar – Oblast' di Astrachan'
 Krasnyj Jar – Oblast' di Omsk
 Krasnyj Jar – Oblast' di Samara
 Krasnyj Jar – Oblast' di Volgograd
 Krasnyj Jar – Municipal'noe obrazovanie Emeckoe